Miejscowości na Białorusi (biał. Зенявічы, Zieniawiczy): 
 Zieniewicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim
 Zieniewicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim
 Zieniewicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Zieniewicze – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie stołpeckim

Zobacz też 
 Zaniewicze

Linki zewnętrzne